Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van september 2018 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 28 september 2018.

Vrouwen 09